Телеуправление (ТУ) — управление положением или состоянием дискретных объектов и объектов с непрерывным множеством состояний методами и средствами телемеханики.

Телеуправление используется в различных технических устройствах. Одним из первых устройств, использующих технологию телеуправления, является телеграф. Сейчас самым распространённым средством телеуправления можно считать пульт дистанционного управления. Также телеуправление применяется в таких условиях, когда невозможно взаимодействовать с устройством напрямую. Это бывает, если устройство является опасным (см. манипулятор) или находится вне пределов досягаемости (см. радиоуправление).

Примечания

См. также 
 Телетанк

Электросвязь